Мородер — фамилия. Известные носители:
 Мородер, Джорджо
 Мородер, Карин